Manuel Pires de Figueiroa foi um militar português capitão-mor de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, Açores, e Cavaleiro da Ordem de Santiago.

Relações familiares 
Casou com D. Paula Espínola da Veiga (1536 - ?) de quem teve os filhos:

1 – D. Catarina da Veiga Espínola casada com Cristovão da Cunha e Ávila.

2 - Pedro Espínola da Veiga casado com D. Leonor Vaz Sodré de Mendonça.

Referências

Nobiliário da Ilha Terceira de Eduardo de Campos de Castro de Azevedo Soares, editado em 1944, por Fernando Machado e Camp. Porto.

Capitães-mores de Portugal
Militares dos Açores